Plaats in Indonesië
 Ngelo (Cepu), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Ngelo (Jatiroto), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Ngelo (Margomulyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java